Rookie of the Year (Champcar en IndyCar Series), prijs voor de beste nieuwkomer in het ChampCar-kampioenschap
 Rookie of the Year (American Automobile Association), prijs voor de beste nieuwkomer in de American Automobile Association
 Indianapolis 500 Rookie of the Year, prijs voor de beste nieuwkomer in de autosportwedstrijd Indy 500
 NBA Rookie of the Year, prijs voor de beste nieuwkomer van de National Basketball Association 
 Rookie of the Year (golf), prijs voor de beste nieuwkomer van diverse golftours
 Sir Henry Cotton Rookie of the Year Award van de Europese PGA Tour
 PGA Tour Rookie of the Year van de Amerikaanse PGA Tour
 Asian Tour Rookie of the Year van de Aziatische PGA Tour
 Rookie of the Year (film), film uit 1993
 State Awards#Rookie of the year, een Nederlandse muziekprijs van State Awards
 Rookie of the Year (nummer), een nummer van de emoband Funeral for a Friend
 Rookie of the Year (band), een indie-rockband uit Fayetteville, North Carolina